Felipe de Courtenay (1243, Constantinopla – 1283, Viterbo), Emperador Titular de Constantinopla desde 1273 hasta su muerte en 1283. Fue hijo de Balduino II de Constantinopla y de María de Brienne. 

En su juventud, su padre se vio forzado a «empeñarlo» a los mercaderes venecianos para poder ayudar a su Imperio que estaba siendo atacado por Nicea; de todas maneras este cayó en 1261.

En 1267 y de acuerdo al Tratado de Viterbo se casó con la hija del rey de Sicilia y Nápoles y de la duquesa de Provenza, Beatriz de Anjou. El matrimonio de hecho se realizó en 1273 y a los pocos meses 'Felipe heredaría los derechos del Imperio y sería reconocido por sus posesiones en Grecia, gracias al apoyo de sus suegros.
 
Felipe murió en Viterbo en 1283. 

El matrimonio solo tuvo una hija, la que sería Catalina de Courtenay, esposa de Carlos de Valois..

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Emperadores del Imperio latino
Nacidos en Estambul
Fallecidos en Viterbo